San José sau San Jose este numele în spaniolă al Sfântului Iosif. Se referă de obicei la:
San José, capitala of Costa Ricăi
San Jose, un oraș în California, Statele Unite

De altfel, această denumire se mai poate referi la:

Denumiri geografice 
Argentina
 San José, un oraș în provincia Entre Ríos
 San José de Feliciano, alt oraș în provincia Entre Ríos
 San José de Jáchal, un oraș în provincia San Juan
 San José de Metán, un oraș în provincia Salta
Belize
 San José, un sat în districtul Orange Walk
Chile:
 San José de la Mariquina
Columbia
 San José de Cúcuta, numele oficial, dar neutilizat al ora;ului Cúcuta din Norte de Santander
 San José del Guaviare, o localitate în departamentul Guaviare
 Valle San José, o localitate în departamentul Santander
 San Jose de Ocune, o localitate în departamentul Vichada
 San José, o localitate în departamentul Caldas
Costa Rica:
 San José Province
 San José, un canton al provinciei San José
 San José de Alajuela, un sat și un district al cantonului Alajuela din provincia Alajuela
 San José de San Isidro, un district al cantonului San Isidro din provincia Heredia
 San Jose de la Montaña de Barva, un sat și un district al cantonului Barva din provincia Heredia
Filipine
 San Jose, Batangas
 San Jose, Camarines Sur
 San Jose, Dinagat Islands
 San Jose, Negros Oriental
 San Jose, Northern Samar
 San Jose City, Nueva Ecija
 San Jose, Occidental Mindoro
 San Jose, Romblon
 San Jose, Tarlac
 San Jose de Buan, Samar
 San Jose de Buenavista, Antique
 San Jose del Monte City, Bulacan
 San Jose Sico, Batangas
Guatemala
 San José Acatempa
 San José Chacayá
 San José El Idolo
 San José La Arada
 San José Ojetenam
 San José Pinula
 San José Poaquil
 San José del Golfo
 San José, El Petén
 San José, Escuintla
 Puerto San José
Honduras:
 San José, La Paz
Insulele Mariane de Nord:
 San Jose, Saipan, sat, unul din locurile populate ale insulelor
 San Jose, Tinian, sat, unul din locurile populate ale insulelor
Mexic:
 San José, Sonora, localitate afectată de Uraganul Paine
 San José del Cabo, Baja California Sur
 San José Iturbide, Guanajuato
 San José Villa de Allende, statul México
Panama:
 David, Panama, un oraș a cărei denumire oficială este San José de David
Paraguay:
 San José de los Arroyos
 San José Obrero
Spania
 San José del Valle, Cádiz
Statele Unite ale Americii
 San Jose, o suburbie a orașului Bisbee din Arizona
 San Jose, California
 San Jose, Illinois
Uruguay
 San José de Mayo
 Departamentul San José

Insule
 Insula San José din Texas
 Insula San José din Baja California Sur
 Insula Weddell (sau Isla San José) din Falkland

Alte utilizări
 6216 San Jose, un asteroid
 Palacio San José, o clădire istorică și un muzeu din Entre Ríos, Argentina
 San José, o mină din Copiapó, Chile
 San Jose, un râu din regiunea Cariboo a Columbiei Britanice, Canada
 San José, un vulcan la granița dintre Chile și Argentina
HMS San Josef (1797), în trecut San José, o navă spaniolă capturată de Marina Regală în 1797
 San José, o navă implicată în Acțiunea lui Wager